Hunolstein steht für:

 Hunolstein (Morbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Morbach im Hunsrück, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Burg Hunolstein, Burgruine bei Hunolstein, Ortsgemeinde Morbach im Hunsrück, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Hunolstein (Adelsgeschlecht), Hunsrücker Adelsgeschlechtes mit Sitz auf der Burg Hunolstein

Hunolstein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm von Hunolstein (1599–1664), bayerischer und kaiserlicher Generalfeldzeugmeister